Prosper (Prospero) – imię męskie wywodzące się z łaciny (prosperus – „pomyślny, szczęśliwy”)
 Prospero – obszar niemunicypalny w Stany Zjednoczone, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
 Prospero – naturalny satelita Urana, nazwany imieniem czarnoksiężnika z Burzy Williama Szekspira. (Uran XVIII)

Postacie literackie 
 Prospero – postać ze sztuki Burzy Williama Szekspira, pozbawiony tronu prawowity książę Mediolanu i czarnoksiężnik.
 Prospero – postać (główny protagonista) z noweli Maska Czerwonego Moru Edgara Allana Poego

Osoby noszące imię Prospero 
 Prospero Colonna (1410-1463) – włoski duchowny katolicki, kardynał
 Prospero Colonna (1452-1523) – włoski kondotier
 Prospero Provana (zm. 1584) – pochodzący z Włoch pierwszy dyrektor poczty królewskiej w Polsce i żupnik krakowski
 Prospero Fontana (1512-1597) – włoski malarz i rysownik okresu manieryzmu.
 Prospero Intorcetta, znany także jako Yin Duoze (1625-1692) – włoski uczony, misjonarz i jezuita
 Prospero Lorenzo Lambertini (1675-1758) – włoski duchowny katolicki, od 1740 papież Benedykt XIV
 Prospero Colonna di Sciarra (1707-1765) – włoski duchowny katolicki, kardynał, prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej
 Prospero Caterini (1795-1881) – włoski duchowny katolicki, kardynał, prefekt Kongregacji Soboru

Zobacz też 
 San Prospero
 Prosperów
 Prosperowo
 Prosper – strona ujednoznaczniająca

Przypisy